Bayenghem-lès-Éperlecques, Pas-de-Calais
 Bayenghem-lès-Seninghem, Pas-de-Calais